Вейккауслига 1995 () — 65-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «ТПВ Тампере».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1995
Финляндия
Спорт в Финляндии в 1995 году